Zumpt är ett efternamn, som burits av bland andra:

 August Wilhelm Zumpt (1815–1877), tysk antikvetare
 Fritz Zumpt (1908–1985), tysk zoolog och entomolog
 Karl Gottlob Zumpt (1792–1849), tysk klassisk filolog

Tyska efternamn